Wilhelm-Leuschner-Platz steht für:
 Wilhelm-Leuschner-Platz (Langen, Hessen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Langen (Hessen)
 Wilhelm-Leuschner-Platz (Leipzig)
 Wilhelm-Leuschner-Platz (Löbau), siehe Liste der Kulturdenkmale in Löbau

 Bahnhof Leipzig Wilhelm-Leuschner-Platz, siehe City-Tunnel Leipzig